El topónimo La Peña puede hacer referencia a:

 La Peña (Cundinamarca), un municipio colombiano de la provincia de Gualivá, en el estado de Cundinamarca.
 La Peña (Atlántico), un corregimiento colombiano del municipio de Sabanalarga, en el departamento de Atlántico.
 La Peña (Veraguas), un corregimiento panameño del distrito de Santiago, en la provincia de Veraguas.
 La Peña (Quillota), un distrito censal chilena de la comuna de Nogales, en Quillota.
 La Peña de Martos, una roca situada junto al centro urbano de la localidad española de Martos, en la provincia de Jaén, Andalucía.
 La Peña (Encinasola), una roca situada junto al centro urbano de la localidad española de Encinasola, en la provincia de Huelva, Andalucía.
 La Peña Gorda, una roca situada junto a la localidad española de La Peña, en la provincia de Salamanca, Castilla y León.
 La Peña (Venezuela), localidad ubicada en el municipio Bolívar del estado Falcón, en Venezuela.

en España 
 La Peña (Cádiz), localidad del municipio de Tarifa, provincia de Cádiz.
 La Peña (Avilés), lugar de la parroquia de La Madalena de Corros, concejo de Avilés, Asturias.
 La Peña (Langreo), lugar de la parroquia de Sama, concejo de Langreo, Asturias.
 La Peña (Bonielles), lugar de la parroquia de Bonielles, concejo de Llanera, Asturias.
 La Peña (Villardeveyo), lugar de la parroquia de Villardeveyo, concejo de Llanera, Asturias.
 La Peña (Mieres), lugar y parroquia del concejo de Mieres, Asturias.
 La Peña (Salas), lugar de la parroquia de Ardesaldo, concejo de Salas, Asturias.
 La Peña (San Martín del Rey Aurelio), lugar de la parroquia de Blimea, concejo de San Martín del Rey Aurelio, Asturias.
 La Peña (Las Palmas), localidad del municipio de Teror, provincia de Las Palmas.
 La Peña (Salamanca), localidad y municipio de la provincia de Salamanca.
 La Peña (Cantabria), localidad del municipio de Bárcena de Cicero, Cantabria.
 La Peña (Valencia), localidad del municipio de Gilet, provincia de Valencia.
 Abusu/La Peña, localidad del municipio de Arrigorriaga, Vizcaya.
 La Peñarrodada, localidad del municipio de Berja, provincia de Almería.
 La Peña de Arias Montano, localidad del municipio de Alájar, provincia de Huelva.
 La Peña Estación, localidad del municipio de Las Peñas de Riglos, provincia de Huesca.
 La Peña'l Plonu, lugar de la parroquia de Santu Medero, concejo de Bimenes, Asturias.
 La Peñalosa, lugar de la parroquia de Pillarno, concejo de Castrillón, Asturias.
 La Peña Utiillu, lugar de la parroquia de Ciañu, concejo de Langreo, Asturias.
 La Peña'l Cuervu, lugar de la parroquia de Siana, concejo de Mieres, Asturias.
 La Peñallonga, lugar de la parroquia de Ardesaldo, concejo de Salas, Asturias.
 Pozo de la Peña, localidad del municipio de Chinchilla de Monte-Aragón, provincia de Albacete.
 Casas de la Peña, localidad del municipio de Villarrobledo, provincia de Albacete.
 Santa Eulalia de la Peña, localidad del municipio de Nueno, provincia de Huesca.
 Ocejo de la Peña, localidad del municipio de Cistierna, provincia de León.
 Quintana de la Peña, localidad del municipio de Cistierna, provincia de León.
 Virgen de la Peña (Murcia), localidad del municipio de Cehegín, Murcia.
 Charco de la Peña, localidad del municipio de Jumilla, Murcia.
 Rozaes de la Peña, lugar de la parroquia de La Peña, concejo de Mieres, Asturias.
 Cantoral de la Peña, localidad del municipio de Castrejón de la Peña, provincia de Palencia.
 Castrejón de la Peña, localidad y municipio de la provincia de Palencia.
 Recueva de la Peña, localidad del municipio de Castrejón de la Peña, provincia de Palencia.
 Roscales de la Peña, localidad del municipio de Castrejón de la Peña, provincia de Palencia.
 Traspeña de la Peña, localidad del municipio de Castrejón de la Peña, provincia de Palencia.
 Villanueva de la Peña (Palencia), localidad del municipio de Castrejón de la Peña, provincia de Palencia.
 Baños de la Peña, localidad del municipio de Respenda de la Peña, provincia de Palencia.
 Respenda de la Peña, localidad y municipio de la provincia de Palencia.
 Riosmenudos de la Peña, localidad del municipio de Respenda de la Peña, provincia de Palencia.
 Aviñante de la Peña, localidad del municipio de Santibáñez de la Peña, provincia de Palencia.
 Cornón de la Peña, localidad del municipio de Santibáñez de la Peña, provincia de Palencia.
 Las Heras de la Peña, localidad del municipio de Santibáñez de la Peña, provincia de Palencia.
 Santibáñez de la Peña, localidad y municipio de la provincia de Palencia.
 Tarilonte de la Peña, localidad del municipio de Santibáñez de la Peña, provincia de Palencia.
 Velilla de la Peña, localidad del municipio de Santibáñez de la Peña, provincia de Palencia.
 Viduerna de la Peña, localidad del municipio de Santibáñez de la Peña, provincia de Palencia.
 Villafría de la Peña, localidad del municipio de Santibáñez de la Peña, provincia de Palencia.
 Villalbeto de la Peña, localidad del municipio de Santibáñez de la Peña, provincia de Palencia.
 Villaoliva de la Peña, localidad del municipio de Santibáñez de la Peña, provincia de Palencia.
 Villaverde de la Peña, localidad del municipio de Santibáñez de la Peña, provincia de Palencia.
 Virgen de la Peña (Cantabria), localidad del municipio de Cabezón de la Sal, Cantabria.
 Sel de la Peña, localidad del municipio de Luena, Cantabria.
 Villanueva de la Peña (Cantabria), localidad del municipio de Mazcuerras, Cantabria.
 Juslapeña, municipio de Navarra.
 Sobrelapeña, localidad del municipio de Lamasón, Cantabria.
 Fuentelapeña, localidad y municipio de la provincia de Zamora.